Dobki peut désigner en Pologne :
 Dobki, village de la voïvodie de Mazovie
 Dobki, village de la voïvodie de Podlachie
 Dobki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie